Régis Bajard (ur. 14 lipca 1973) – francuski skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 1991.

W sezonie 1990/1991 dwukrotnie zwyciężał w zawodach Pucharu Europy. Miało to miejsce na normalnych skoczniach w Chaux-Neuve oraz w Seefeld in Tirol. 7 marca 1991 w Reit im Winkl podczas mistrzostw świata juniorów zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Grégory Renandem, Sébastien Frénotem i Xavierem Arpinem. Francuzi przegrali wówczas z drużynami Czechosłowacji i Finlandii.

W latach 1990–1993 startował w zawodach Pucharu Świata. Nigdy nie zdobył punktów do klasyfikacji. Najwyższe miejsce zajął 16 grudnia 1990 w Sapporo, kiedy był 32. Startował również w Pucharze Kontynentalnym. W sezonie 1992/1993 zajął 50. miejsce z dorobkiem 17 punktów.

W lipcu we Francji odbywa się Memoriał Régisa Bajarda (fr. Mémorial Régis Bajard), rozgrywany ku czci zawodnika.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973